Batmobile (fictieve auto), het fictieve voertuig van Batman
Batmobile (band), een Nederlandse psychobilly band